Angela Haynes e Ahsha Rolle erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non ha partecipato. 
 
Il doppio del torneo di tennis Hunt Communities USTA Women's Pro Tennis Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chichi Scholl e Al'ona Sotnikova che hanno battuto in finale Amanda Fink e Yasmin Schnack 7–5, 4–6, [10–8].

Teste di serie 

 Marie-Ève Pelletier /  Mashona Washington (primo turno)
 Amanda Fink /  Yasmin Schnack (finale)

 Alexandra Mueller /  Ashley Weinhold (semifinali) 
 María Fernanda Álvarez Terán /  Macall Harkins (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Hunt Communities USTA Women's Pro Tennis Classic 2011